Топла је насељено место града Бора у Борском округу. Према попису из 2011. било је 97 становника (према попису из 2002. било је 100 становника).

Географија 
Топла се налази на истоку града Бора, на источном ободу планине Голи Крш. Село је по површини и по броју становника најмање у општини, а село је разбијеног типа па се понекад сматра и засеоком села Лука. Село се налази на надморској висини од 408 метара, са математичко-географским положајем 44° 08' СГШ ; 22° 10' ИГД. Површина овог села износи 1.040,4 хектара.
 север - Лука
 запад - Бучје
 југоисток - Дубочане и Доња Бела Река

Демографија 
У насељу Топла живи 89 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 50,1 година (43,7 код мушкараца и 57,2 код жена). У насељу има 33 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,03.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Бор
Насељена места у Борском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији